Flere personer bærer navnet Peter eller Peder Christiansen:

 Niels Peter Christiansen (kunstmaler) (1873-1960) – dansk kunstmaler
 Peter Edvard Christiansen (1899-1976) – dansk forfatter
 Peter Christiansen (roer) (født 1941) – dansk roer og olympisk medaljevinder
 Peter Christiansen (fodboldspiller) (født 1975) – dansk fodboldspiller
 Peter Kristiansen (radioproducer) (1941-2007) – dansk radioproducer og lydmand

 Peder Christiansen (folketingsmand) (1809-1891) – dansk folketingsmand